Villefort (okzitanisch und katalanisch Vilafòrt) ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Villefort (Aude), Gemeinde im Département Aude
 Villefort (Lozère), Gemeinde im Département Lozère
 Lac de Villefort, Stausee im Département Lozère

Villefort ist der Name folgender Personen:
 Constantin von Villefort (1792―1866), österreichischer Politiker, Jurist und Beamter